Emmakerk (Amsterdam), kerkgebouw in de Watergraafsmeer, Amsterdam
Emmakerk (Soest), kerkgebouw in Soest